Алекса́ндр Го́воров:
 Говоров, Александр Александрович (1938—2010) — русский советский поэт.
 
 Говоров, Александр Иванович (Галич; 1783—1848) — учитель А. С. Пушкина в Царскосельском лицее.